A seguir, uma lista de equipes para todas as 12 seleções que competirão na Copa América de 2019. Cada equipe nacional tem que apresentar uma equipe final de 23 jogadores, dos quais 3 devem ser goleiros.

Grupo A

Brasil 

Treinador:  Tite

No dia 17 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados. Em 6 de junho, Neymar foi desconvocado por conta de uma lesão e Willian foi convocado em seu lugar.

Peru 
Treinador:  Ricardo Gareca

No dia 30 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados. Em 10 de junho, Paolo Hurtado foi desconvocado por conta de uma lesão e Josepmir Ballón foi convocado em seu lugar. Em 24 de junho, Jefferson Farfán também foi desconvocado por conta de uma lesão.

Venezuela 
Treinador:  Rafael Dudamel

No dia 30 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados. Em 8 de junho, Adalberto Peñaranda foi desconvocado por conta de uma lesão e Yeferson Soteldo foi convocado em seu lugar.

Bolívia 
Treinador:  Eduardo Villegas

No dia 15 de maio foi anunciada a lista dos 31 pré-convocados (a lista final foi entregue em 31 de maio). Em 12 de junho, Rodrigo Ramallo foi desconvocado por conta de uma lesão e Ramiro Vaca foi convocado em seu lugar.

Grupo B

Argentina 
Treinador:  Lionel Scaloni

No dia 20 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados. Em 14 de junho, Esteban Andrada foi desconvocado por conta de uma lesão e Juan Musso foi convocado em seu lugar.

Colômbia 
Treinador:  Carlos Queiroz

No dia 30 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados.

Paraguai 
Treinador:  Eduardo Berizzo

No dia 29 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados. Em 10 de junho, Richard Ortiz foi desconvocado por conta de uma lesão e Richard Sánchez foi convocado em seu lugar.

Catar 
Treinador:  Félix Sánchez Bas

No dia 30 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados.

Grupo C

Uruguai 
Treinador:  Óscar Tabárez

No dia 30 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados. Em 17 de junho, Matías Vecino foi desconvocado por conta de uma lesão.

Chile 
Treinador:  Reinaldo Rueda

No dia 26 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados.

Japão 
Treinador:  Hajime Moriyasu

No dia 24 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados.

Equador 
Treinador:  Hernán Darío Gómez

No dia 20 de maio foi anunciada a lista dos 23 convocados.

Ligações externas 

Copa América de 2019